Staré Sedlo is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Staré Sedlo (okres Tachov), gemeente in okres Tachov
 Staré Sedlo (okres Sokolov), gemeente in okres Sokolov